Раевщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Раевщина — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Раевщина — деревня в Столбцовском районе Минской области.